Бава́рия (, ):

 Свободное государство Бавария — государство-член в составе Германского государства (1918—1949); с 1949 года — федеральная земля в ФРГ.
 Нижняя Бавария — один из семи административных округов в современной Баварии.
 Верхняя Бавария — один из семи административных округов в современной Баварии.

Исторические государства 
 Герцогство Бавария (913—1623) — средневековое герцогство; в 1623 преобразовано в курфюршество.
 Нижняя Бавария (1255—1340) — средневековое герцогство, образованное в результате раздела герцогства Бавария.
 Верхняя Бавария (1255—1340, 1349—1363) — средневековое герцогство, образованное в результате раздела герцогства Бавария.
 Бавария-Ландсхут (1353—1503) — средневековое герцогство, образованное в результате передела герцогства Бавария.
 Бавария-Штраубинг (1353—1432) — средневековое герцогство, образованное в результате передела герцогства Бавария.
 Бавария-Ингольштадт (1392—1447) — средневековое герцогство, образованное в результате переделов герцогства Бавария.
 Бавария-Мюнхен (1392—1505) — средневековое герцогство, образованное в результате переделов герцогства Бавария.

 Курфюршество Бавария (1623—1805) — курфюршество; в 1806 преобразовано в королевство.
 Королевство Бавария (1806—1918) — суверенное королевство; после 1871 — в составе объединённой Германской империи.
 Баварская советская республика (1919) — кратковременное политическое образование на территории Баварии.

Производные названия

Техника 
 Линейные корабли типа «Байерн» — серия германских линейных кораблей.
 Корабль Его Величества «Байерн» — германский линейный корабль.
 "Бавария" - 43-тонные паровые катера Российской империи, принимавшие участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.

Спортивные клубы (Германия) 
 «Бавария» — футбольный клуб из Мюнхена.
 «Бавария II» — вторая команда (фарм-клуб) «Баварии» из Мюнхена.
 «Бавария» — женский футбольный клуб из Мюнхена.
 «Бавария» — баскетбольный клуб из Мюнхена.
 «Бавария» — футбольный клуб из Альценау.
 «Бавария» — футбольный клуб из Хофа.

Пивзаводы 
 «Bavaria» — пивоваренная компания в Нидерландах.
 «Новая Бавария» — пивоваренный завод в Харькове.
 «Приазовская Бавария» — пивоваренный завод в Ейске.
 «Бавария» — пивомедоваренный завод в Санкт-Петербурге.
 «Бавария» — пивоваренная компания дореволюционной России.

Разное 
 Bavaria Film — киностудия в Мюнхене.
 «Бавария 1», «Бавария 2» и «Бавария 3» — радиостанции в Германии.
 Бавария — бронзовая статуя в Мюнхене.
 (301) Бавария — астероид, открытый в 1890 году.
 Вилла Бавария — немецкое поселение в Чили.
 Новая Бавария — железнодорожная станция на Украине.
 Новобаварский район — административный район в Харькове на Украине.

